Токай може да се отнася за:

 Токай — град в Североизточна Унгария;
 Токай — град в префектура Айчи, Япония;
 Токай – село в Япония;
 Токай — подрегион на регион Чубу, Япония;
 Токай – железопътен транспорт;
 Токай — река в Русия;
 Токай – винарски район в Унгария
 Токай – винарски район в Словакия
 Токай (Tokaji) – вино от едноименните райони в Унгария и Словакия;

Вижте също 
 Токайски университет.